John Aston est un nom porté par :

 John Aston Sr. (1921-2003), footballeur international anglais.
 John Aston Jr. (1947-), footballeur anglais, fils du précédent.